

Cinema 
 Humoresque – film del 1920 diretto da Frank Borzage
 Perdutamente (Humoresque) – film del 1946 diretto da Jean Negulesco

Musica 
 Humoresque o umoresca – genere musicale